Castle Records è un'etichetta, nata dalla United Artists Records nel Tennessee, USA.  si occupa  di artisti di vario genere, che vanno dal pop e country, al  gospel al R&B e al rock.

Artisti attuali
Carl Butler
Doug Cotton
Eddie Ray I
Shane Keane
Stacy Burk
Cody Dooley
The Hip Hoods
Bridgette Elise
Jimmy Velvet
Eddie Ray II
Buckley Mills
Edd Greer

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Etichette discografiche statunitensi